William Brantley ist der Name folgender Personen:

* William Felix Brantley (1830–1870), US-amerikanischer Brigadegeneral der Konföderierten
 William Gordon Brantley (1860–1934), US-amerikanischer Politiker